Abram Slutsky (1898–1938), Joods-Oekraïens Sovjet-hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst (GUGB)
 Boris Sloetski (1919, Slovyansk, Oekraïne - 1986), Joods-Oekraïnisch Sovjet-dichter
 Eugen Sloetski (ook Yevgeny Evgenievich Slutsky, 1880–1948), Oekraïens-Russisch/Sovjet wiskundig statisticus, econoom en politieke econoom
 Irina (Eduardovna) Sloetskaja
 Leonid Sloetski (1971, Volgograd), Russisch voetbalmanager